
Алаярви — российское пресноводное озеро в Калевальском районе Республики Карелия.

Общие сведения 
Озеро вытянуто с северо-запада на юго-восток.

Основной приток осуществляется из озера Верхнее Куйто через проток Ельмане и из озера Юляярви через Алозерский пролив. Сток осуществляется в озеро Среднее Куйто. Высокая проточность придаёт озеру речной режим.

Имеются заросли высшей водной растительности.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Бассейн Среднего Куйто
Озёра Калевальского района